Пътни може да се отнася за:
 Пътни, квартал на Лондон, Англия
 Пътни, град във Върмонт, САЩ
 Пътни, град в Джорджия, САЩ
 Разговорно съкращение от „пътни разноски“